Ninaots kan syfta på följande platser:

Estland 

 Ninaots (udde i Estland, Saare län), 
 Ninaots (Dagö), 

Robotskapade Estlandförgreningar